Аскольд — слов'янське чоловіче ім'я
 Аскольд — напівлегендарний князь Київської Русі кінця IX століття
 «Аскольд» — срібна монета, випущена Національним банком України
 Аскольд — скелястий острів в затоці Петра Великого біля берегів Росії